Ivan „Ivica” Horvat (1926–2012) – piłkarz chorwacki
 Ivan Horvat (ur. 1993) – lekkoatleta chorwacki, tyczkarz